Naselja u BiH:
 Podgreda (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Podgreda (Livno, BiH), naselje u općini Livno